Кочу има више значења:

 Кочу (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Кочу (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији